Thomale ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Thomale (* 1982), deutscher Rechtswissenschaftler
 Hans Thomale (1919–2002), deutscher Orchideenzüchter
 Hans-Ulrich Thomale (* 1944), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Wolfgang Thomale (1900–1978), deutscher Heeresoffizier und Generalstabschef von Heinz Guderian